

Lingua
 aut aut (o aut-aut) – locuzione latina con il significato di "o questo o quello"

Editoria
 Aut-Aut – l'opera più celebre del filosofo danese Søren Kierkegaard
 aut aut – rivista filosofica bimestrale diretta da Enzo Paci

Musica
 AUT AUT – gruppo musicale italiano